Slevogt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wilhelm Slevogt (1753–1824), preußischer Justizamtmann und Rittergutsbesitzer
 Esther Slevogt (* 1961), Schriftstellerin und Publizistin, Mitgründerin des Theaterportals nachtkritik.de
 Hermann Slevogt (1909–1984), Professor für Technische Optik an der Technischen Universität Berlin
 Horst Slevogt (1922–2011), U-Boot-Kommandant, Professor für Bankbetriebslehre, Bankmanager sowie Autor
 Hortense Slevogt (* 1965), Professorin für Immunologie der Universität Jena
 Hugo Slevogt (1857–1926), Architekt in Karlsruhe
 Johann Adrian Slevogt (1653–1726), Professor für Anatomie, Botanik und Chirurgie an der Universität Jena
 Johann Hadrian Slevogt; siehe Johann Adrian Slevogt
 Johann Philipp Slevogt (1649–1727), deutscher Hochschullehrer an der Universität Jena
 Karl Slevogt (1876–1951), deutscher Konstrukteur, Rennfahrer und Automobilpionier, Unternehmer in Firma Karl Slevogt Kleinwagenbau
 Karl Eugen Slevogt (1912–1976), deutscher Physiker und Firmengründer
 Kurt Slevogt (1892–1957), deutscher Vizeadmiral
 Marquard Slevogt (1909–1980), deutscher Eishockeyspieler
 Marquard Slevogt (Offizier) (1859–1940), deutscher Generalleutnant
 Max Slevogt (1868–1932), deutscher Maler, Grafiker, Illustrator und Bühnenbildner des Impressionismus
 Paul Slevogt (1596–1655), Philosophie-Professor an der Universität Jena
 Wilhelm August Carl Slevogt (1709–1767), kurfürstlich sächsischer Kommissionsrat und Amtmann sowie Rittergutsbesitzer